Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hermione d'après Hermione, fille de Ménélas et Hélène dans la mythologie grecque :
 le , un vaisseau de  rang de 32 canons, lancé en 1782. Son équipage se mutine en 1797 et se rend en Espagne. Il est repris en 1799, rebaptisé HMS Retaliation, et rebaptisé à nouveau HMS Retribution en 1800, démantelé en 1805 ;
 le , un croiseur protégé de la classe Astraea, lancé en 1893, sert pendant la Première Guerre mondiale, vendu en 1921 ;
 le , un croiseur léger de la classe Dido, lancé en 1939, coule en Méditerranée en 1942 ;
 le , une frégate de la classe Leander, lancé en 1967, détruit en 1997.

Voir aussi 
  dans la Marine française

Hermione